Der Begriff Plattmoos steht für:

 die umgangssprachliche Bezeichnung für Schwarzgeld
 die Laubmoos-Arten Plagiothecium laetum und Plagiothecium denticulatum